bij computer graphics alleen dat doorrekenen wat zichtbaar moet zijn voor de gebruiker: Clipping (afbeelding)
afgekapt worden van toppen en dalen van elektronische signalen: Clipping (audio)